3 miejscowości w Estonii:
 Lauri – wieś w prowincji Põlva, w gminie Kanepi
 Lauri – wieś w prowincji Rapla, w gminie Käru
 Lauri – wieś w prowincji Võru, w gminie Rõuge